Suworowskaja (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Suworowskaja (Jaroslawl), eines Dorfes in der Oblast Jaroslawl
 Suworowskaja (Stawropol), einer Staniza in der Region Stawropol
 Suworowskaja (Wolgograd), einer Staniza in der Oblast Wolgograd